Unterhöll ist der Ortsname von

 Unterhöll (Gattendorf), Ortsteil der Gemeinde Gattendorf, Landkreis Hof, Bayern
 Unterhöll (Weiden in der Oberpfalz), Ortsteil der kreisfreien Stadt Weiden i.d.OPf., Bayern

Siehe auch:
 Unterholl